Мачада́ — село (аул) в Шамильском районе Дагестана. Образует сельское поселение село Мачада.

Географическое положение 
Расположено в 7 км к югу от районного центра села Хебда.

Население

Социальная инфраструктура 
В селе расположены средняя школа, детский сад, СДК, библиотека, филиал Кизлярского электромеханического завода.

Достопримечательности 
Мавзолей шейха Компо-лазул Шейхмагомеда — объект культурного наследия регионального значения

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Шамильского района
Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана